Палибин (женская форма Палибина) — фамилия:

Палибины — дворянский род.
 Палибин, Василий Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10064; 26 ноября 1857.
 Палибин, Георгий Трофимович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1123; 26 ноября 1794.
 
 Палибин, Михаил Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10121; 26 ноября 1858.
 
 Палибин, Николай Владимирович (1890—1974) — юрист, в годы оккупации бургомистр Майкопа, автор мемуаров «Записки советского адвоката».
 Палибин, Павел Иванович (1811—1881) — инженер путей сообщения, автор проекта первого общегородского водопровода в Санкт-Петербурге; тайный советник.
 Палибин, Пётр Игнатьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 1853; 26 ноября 1807.

См. также 
 Дом Палибина